Remat poate fi:

Remat - Reciclare Materiale, companii din România care au prefixul Remat:
 Remat Brașov
 Remat Prahova
 Rematholding
 Rematinvest